Auberives bezeichnet folgende französische Gemeinden im Département Isère:
 Auberives-en-Royans
 Auberives-sur-Varèze

Siehe auch:
 Auberive